Лаура Монтальво і Паола Суарес були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Татьяна Гарбін і Жанетта Гусарова з рахунком 6–4, 2–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лаура Монтальво /  Паола Суарес (фінал)
 Татьяна Гарбін /  Жанетта Гусарова (чемпіонки)
 Сільвія Плішке /  Патріція Вартуш (1-ше коло)
 Rosa María Andrés /  Крістіна Торренс-Валеро (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Copa Colsanitas 2001 Doubles Draw

2001
Тур WTA 2001